Бе́я:

 Бея — село в России.
 Бея — река в южной части Южно-Минусинской котловины.
 Бея (лат. ) — род растений семейства Геснериевые.